Тро́ицкая площадь — площадь в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

История

Происхождение название 
Площадь была образована вокруг Свято-Троицкого Измайловского собора (возведён в 1828—1835 годах), в связи с чем и получила это имя.

Нереализованные проекты 
В 1920 году на площади собирались создать памятник III Интернационалу по проекту Владимира Татлина. В 1924-м, сразу после смерти Владимира Ленина появилось предложение установить ему памятник, проект 400-метрового монумента из бронзы разработал Владимир Щуко.

Памятник Славы 
В 1886 году перед собором по проекту Д. И. Гримма был установлен Памятник Славы в честь побед в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Памятник представлял собой 28-метровую колонну, сложенную из шести рядов пушечных стволов, отбитых у турок. На верху колонны был расположен гений с лавровым венком в протянутой руке, увенчивающий победителей. Вокруг колонны на отдельных гранитных пьедесталах стояли артиллерийские орудия, также захваченные у неприятеля. Триумфальный монумент 25 октября 1886 года открывал император Александр III.

В январе 1930 года мемориальный комплекс был разобран и позже переплавлен. По одной из легенд, всё дело заключалось в дружбе с Турцией, которая сочла оскорбительным существование в Ленинграде такого памятника.

В 1969 году на месте колонны установили монумент В. П. Стасову, архитектору собора. Его поставили к 200-летию со дня рождения зодчего (1769—1848). Это был бюст, установленный на высокий металлический постамент. Вокруг разбили сквер.

В 2004 году его перенесли в Музей городской скульптуры на временное хранение с целью установки на Троицкой площади воссозданного памятника русской воинской славы. Открытие состоялось 1 октября 2005 года. Отливкой пушек занимался Новолипецкий металлургический комбинат. В 2013 году бюст Стасова был возвращён на площадь.

Примечания

Литература